Kitchener (berg), berg in de Canadese Rocky Mountains
 Kitchener (Ontario), stad in de Canadese provincie Ontario
Personen
 Horatio Kitchener, Brits veldmaarschalk
 Kitchener's army ("Leger van Kitchener"), Brits vrijwilligersleger tijdens de Eerste Wereldoorlog